Francesco Bissolotti (1929-2019) – liutaio italiano
 Pierino Bissolotti (... – ...) – calciatore italiano